Balfour-Browne ist der Familienname von:
 Francis Balfour-Browne (1874–1967), britischer Insektenkundler
 John Balfour-Browne (1907–2001), britischer Insektenkundler